United Women's Soccer, une ligue semi-professionnelle féminine de football aux États-Unis ;
 University of the West of Scotland, l'Université de l'Écosse de l'Ouest ;
 University of Wales Swansea, actuelle Université de Swansea ;
 University of Western Sydney, l'université occidentale de Sydney, en Australie ;
 Université du Wisconsin–Stout ;
 Université du Wisconsin à Superior ;
 Upper West Side, un quartier de New York ;
 le code Amtrak de la gare de Winston-Salem State University, en Caroline du Nord.

 UWs, Universal words, dans le langage formel informatique Universal Networking Language.